Орли — група хижих птахів

Орли — село, Дніпропетровська область, Покровський район
 Орли — село, Черкаська область, Лисянський район

Орли — село, Атирауська область, Курмангазинський район

Орли — гміна в Перемишльському повіті Підкарпатського воєводства
 Орли — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Орли — село в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Орли — село в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства